

События 
 Консулы Луций Аврелий Галл и Квинт Волузий Флакк Корнелиан. Консул-суффект — Пертинакс.
 Марк Аврелий победил Квадов. Во время похода, он написал «Рассуждения о самом себе».
 Около 174 — Пропретор Бельгики Дидий Юлиан победил вторгшихся в римские пределы хавков.
Китай:
 Начало деятельности проповедника Чжан Цзюэ и распространение его учения «Тай пин дао» («Путь к великому равенству»).
 Отбит набег сяньби.

Скончались 
 Сотер (папа римский).

См. также